Стешово — название нескольких населённых пунктов:
 Стешово — деревня в Островском районе Псковской области.
 Стешово — деревня в Ржевском районе Тверской области.